Wonnam-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Wonnam-myeon, Uljin-gun, socken i Uljin-gun, Norra Gyeongsang, 
 Wonnam-myeon, Eumseong-gun, socken i Eumseong-gun, Norra Chungcheong, 
 Wonnam-myeon, obebodd socken i Koreas demilitariserade zon, Cheorwon-gun, Gangwon,